Rodder bezeichnet

 eine Gemeinde im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, siehe Rodder
 einen Ortsteil der Gemeinde Niederzissen im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, siehe Rodder (Niederzissen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Eitorf im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis, siehe Rodder (Eitorf)

Siehe auch:
 Roder
 Rotter